Hehe puede referirse a:

 El pueblo hehe
 El idioma hehe
 Una onomatopeya para la risa